Ogy – antico comune della provincia dell'Hainaut, ora parte di Lessines (Belgio)
 Ogy – comune della Mosella (Francia)